Казицино — название населённых пунктов в России:

 Казицино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Казицино — деревня в Торжокском районе Тверской области.